Маккавейские книги — еврейские исторические книги, часть из которых входят в число ветхозаветных книг в православии и католицизме, но отсутствуют в еврейской Библии (Танахе) и в Ветхом Завете в протестантизме.

В славяно-русскую и греческую Библию входят первые три Маккавейские книги, Четвёртая Маккавейская книга помещается в Приложении к греческой Библии, в католических изданиях Библии (Вульгате и Новой Вульгате) имеются первые две Маккавейские книги, в протестантских изданиях Библии эти книги отсутствуют, но в некоторых протестантских изданиях помещаются в отдельном разделе.

В Русской православной церкви первые три книги называются неканоническими, в католицизме первые две книги — второканоническими (третья и четвертая относится к апокрифическим), в иудаизме и протестантизме относятся к апокрифическим.

К Маккавейским книгам относят:
 Первая книга Маккавейская — один из ценнейших документальных источников, наряду с «Иудейскими древностями» Иосифа Флавия подробно описывающий ход восстания в Иудее против деспотии Селевкидов.
 Вторая книга Маккавейская — является не продолжением первой, а как бы дополнением к ней. В книге описываются несколько принципиальных концепций, которые активно используются в Православии и Католицизме, но отрицаются протестантами, как, например, молитвы за умерших (2 Мак. 12:43 — 45).
 Третья книга Маккавейская — связана с предыдущими двумя «общностью сюжета» — преследованием евреев в древнем мире. В ней описывается гонение на палестинских евреев во времена египетского царя Птоломея IV Филопатора. Входит в состав Библии в православии как неканоническая (помещена в Синодальном переводе Библии). В католическом каноне (Вульгата и Новая Вульгата) отсутствует.
 Четвёртая книга Маккавейская — философский дискурс, восхваляющий превосходство разума над страстью, и использующий мученичество Маккавеев в качестве примера. Книга между тем включена в Александрийский кодекс Септуагинты, а также входит в состав Грузинской Библии (как неканоническая книга).

К Маккавейским книгам также относятся:
 , книга на арабском языке, описывающая период истории от 186 года до н. э. до 6 года до н. э. То же название используется также для сирийского варианта 6-й книги «Иудейская война» Иосифа Флавия.
 Шестая книга Маккавейская, сирийская поэма, возможно имеющая общий утраченный первоисточник с Четвертой книгой Маккавейской.
 Седьмая книга Маккавейская, сирийское сочинение, сосредоточивающее внимание на речах Маккавейских мучеников.
 Восьмая книга Маккавейская, краткий отчет о восстании Маккавеев, основанный на Селевкидских источниках, сохранившихся в Хронике Иоанна Малалы (§§ 206—207).

Три книги  (Книги Маккавейские) из канона Ветхого завета Эфиопской православной церкви аналогичны по названию, но совершенно отличны по содержанию от первых трёх Маккавейских книг.

Примечания

Источники 
 Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, том шестой, СПб, 1909 год, репринт Стокгольм, 1990 год.
 Александр Мень. Библиологический словарь, том 2, Фонд имени Александра Меня, Москва, 2002 год, ISBN 5-89831-020-7.
 Библейская энциклопедия архимандрита Никифора, М. 1891 год, репринт 2000 года.

Второканонические книги